Анджелік Кербер була чинною чемпіонкою, але вирішила того року не брати участь.
У фіналі Мона Бартель перемогла Сару Еррані з рахунком 7–5, 7–6(7–4).

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в другий раунд.

Сітка

Фінальна частина 
{{4TeamBracket-Tennis3
| RD1=Півфінали
| RD2=Фінал
| team-width=175

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Сара Еррані
| RD1-score1-1=5
| RD1-score1-2= 
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=LL
| RD1-team2= Кікі Бертенс
| RD1-score2-1=0r
| RD1-score2-2= 
| RD1-score2-3= 
| RD1-seed3= 
| RD1-team3= Мона Бартель
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4=WC
| RD1-team4= Крістіна Младенович
| RD1-score4-1=1
| RD1-score4-2=4
| RD1-score4-3= 

| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Сара Еррані
| RD2-score1-1=5
| RD2-score1-2=64
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2= 
| RD2-team2= Мона Бартель
| RD2-score2-1=7
| RD2-score2-2=77
| RD2-score2-3= 
}}

 Верхня половина 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= М Рибарикова
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= В Раззано
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=3

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= М Мікулеску
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=63
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= К Суарес Наварро
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=77
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07=
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=5
| RD1-score07-3=0
| RD1-seed08=8
| RD1-team08= К Закопалова
| RD1-score08-1=2
| RD1-score08-2=7
| RD1-score08-3=6

| RD1-seed11=LL
| RD1-team11= К Бертенс
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=7
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Т Пашек
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=5
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= С Арвідссон
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=0
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= А Корне
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=6

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Л Домінгес Ліно
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3=1
| RD1-seed16=<small>6/WC
| RD1-team16= Л Шафарова
| RD1-score16-1=2
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= С Еррані
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2= 
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= М Рибарикова
| RD2-score02-1=0r
| RD2-score02-2= 
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03=

Нижня половина

Кваліфікувалися

Щасливі лузери 
  Кікі Бертенс

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Open GDF Suez, одиночний розряд
2013